Арахова (,  до 1940 года — ) — малый город в Греции, в общине Дистомон-Арахова-Андикира периферийной единицы Беотия периферии Центральная Греция. Находится на высоте 963 метров над уровнем моря, на холме у подошвы крутой, утесистой горы Парнас, на расстоянии 6 км к востоку от бывшей деревни Кастри () — места, где стояли древние Дельфы, в 153 км к северо-западу от Афин. Население 2657 человек по переписи 2011 года.

История 
Арахова лежит, вероятно, на месте древнего города  (Анеморея, ) или Анемолия (), который упомянут Гомером в Каталоге кораблей в «Илиаде», входил в Фокидский союз и служил границей области города Дельф от остальной Фокиды после отделения Дельф под давлением Спарты около 457 года до н. э. Название город получил от  — «ветер» из-за дурных порывов ветров, которые дуют с крутой горы Катоптерий, части Парнаса.

В ходе Освободительной войны Греции  — а произошло сражение при Арахове между греческими повстанцами под командованием  Георгиоса Караискакиса и силами Османской империи, которое закончилось почти полным уничтожением турецко-албанских войск.

Жители по древнему обычаю, обыкновенно в праздничные дни с особенным увлечением исполняют хороводные пляски, сопровождаемые песнями.

Сообщество Арахова 
Сообщество Арахова () создано в 1912 году (). В 1940 году переименовано в . В сообщество входит три населённых пункта. Население 2770 человек по переписи 2011 года. Площадь 139,448 квадратного километра.

Население

См. также 
 Сражение при Арахове (1943)

Примечания

Литература 
 

Беотия
Города Греции